To Sir, with Love (1967), een Britse dramafilm uit 1967 onder regie van James Clavell.
 To Sir with Love, een Zuid-Koreaanse horrorfilm uit 2006 origineel getiteld Seuseung-ui eunhye.